Forgotten Faces (1928), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Forgotten Faces (1936), een Amerikaanse dramafilm onder regie van E.A. Dupont